La borsa e la vita (Caught Short) – film del 1930 diretto da Charles Reisner
 La borsa e la vita (La bourse et la vie)  – saggio di Jacques Le Goff del 1986